John E.N. Wiebe – polityk kanadyjski
 Steve Wiebe – amerykański gracz gier komputerowych i wideo
 Eduard Friedrich Wiebe – architekt niemiecki
 Wybe Adam – inżynier i wynalazca pochodzenia holenderskiego, działający w Gdańsku. Konstruktor pierwszej kolejki linowej.